«Runaway (U & I)» — песня шведского электронного дуэта Galantis, вышедшая 5 октября 2014 года в качестве первого сингла с их дебютного студийного альбома Pharmacy и сопровождаемая вокалом Julia Karlsson и Cathy Dennis. Авторами песни выступили Christian Karlsson, Linus Eklöw, Cathy Dennis, Julia Karlsson, Jimmy Koitzsch, Anton Rundberg.
Песня получила положительные отзывы и была номинирована на премию «Грэмми-2016» в категории Лучшая танцевальная запись
.

История 
Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Billboard поставил песню на позицию № 5 в своём итоговом годовом списке «The 10 Best Electronic/Dance Songs of 2014».
Музыкальное видео вышло 19 января 2015 года на YouTube.
«Runaway (U & I)» была несколько раз ремикширована разными профессионалами: Диллон Фрэнсис, DJ Mustard, KSHMR, Kaskade и Quintino; и попало в фильм  Бумажные города (Paper Towns).

Список композиций

Чарты и сертификация

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2014 года
Поп-баллады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Дебютные синглы
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart